October Sky EP es el primer estudio de grabación de October Sky, que fue auto-editado el 23 de septiembre de 2006.

El EP fue grabado por Jimmy Bourgoing, producido, mezclado y masterizado por la banda todo en el estudio Sixieme Sens en Longueuil, Quebec. El arte y el diseño de la portada del álbum fue realizado por Liam Oscar Thurston en TAXI.

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 
Official Website

Álbumes de Canadá de 2006
Álbumes de October Sky
Álbumes epónimos